«Адам портит всё» () — американский комедийно-образовательный сериал с Адамом Коновером в главной роли, дебютировавший 29 сентября 2015 c сезоном из 12 серий на . 7 января 2016 было анонсировано продление шоу на 14 дополнительных серий в 1 сезоне и их выпуск 23 августа 2016. Цель сериала: пролить свет на популярные заблуждения и тенденции, разоблачить ложные идеи, наполнившие американское общество.

7 декабря 2016 truTV продлил сериал на второй сезон из 16 эпизодов.

В Австралии сериал вещает .

Сюжет 
«Адам Портит Всё» основан на веб-сериале CollegeHumor, в роли ведущего выступает комедиант Адам Коновер (который также был звездой CollegeHumor). В шоу Коновер разоблачает ложные представления при помощи «раздражающих фактов» и рассмотрения проблем с научной точки зрения. Он обосновывает свою позицию, просвещая аудиторию, беседуя с экспертами в скетчах и добавляя сноски на экране.

В ролях 
 Адам Коновер в роли Адама Коновера, протагониста, служащего проводником для аудитории и второстепенного героя эпизода.
 Эмили Аксфорд в роли Эмили, учительницы старшей школы, подруги Адама и жены Мёрфа. Она частая жертва откровений Адама. Иногда и она разоблачает ложные идеи, в частности в «Адам Портит Секс» и «Адам Портит Торговые Центры». А эпизод «Эмили Портит Адама» вообще делает её ведущей, а Адама — тем, кого она обучает.
 Брайан Мёрфи в роли Мёрфа, школьного учителя физкультуры и друга Адама, мужа Эмили. Частая жертва откровений Адама.
  в роли Хейли, подруги Эмили, которая начала встречаться с Адамом, пока внезапная смерть не разлучила их. Хейли поскользнулась на полу больницы в серии «Адам Портит Смерть».
  в роли Рэи Коновер, младшей сестры Адама, юриста, владелицы дома, где живёт Адам.

Примечания

Ссылки 
 Официальный плей-лист сериала на  Ютубе

Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Комедийные телесериалы США
Скетч-шоу
Телесериалы с совмещением живых актёров и анимации